Matinkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Matinkari, Enare träsk, 
 Matinkari, Ullavanjärvi, 
 Matinkari, Björneborg, 
 Matinkari (vid Lepäinen, Nystad), 
 Matinkari (vid Ykskoivu, Nystad), 
 Matinkari, Gustavs, 
 Matinkari, Nådendal, 
 Matinkari, Nagu, 

Robotskapade Finlandförgreningar